Der findes flere artikler der indeholder navnet Florence (som også er det engelske navn for Firenze):

Steder 
 Florence – by i delstaten Arizona, USA
 Florence (Alabama) – by i delstaten Alabama, USA
 ADX Florence – amerikansk fængsel i staten Colorado

Navne 
 Florence Nightingale – grundlægger af moderne sygepleje
 Florence Ballard – amerikansk sangerinde
 Florence Griffith-Joyner – amerikansk atletikudøver
 Florence Lawrence – canadisk opfinder og stumfilmskuespiller
 Florence Devouard – fransk ingeniør og tidligere formand for Wikimedia Foundation
 Florencio Campomanes – filippinsk politolog og skakspiller

 Florence and the Machine – engelsk musikprojekt

Film 
 Florence (film) – britisk film fra 2016 instrueret af Stephen Frears (originaltitel: Florence Foster Jenkins)

Andet 
 (3122) Florence – nærjords-asteroide